

Cinema 
 Ballata macabra (Burnt Offerings) – film del 1976 diretto da Dan Curtis

Letteratura 
 Burnt Offerings  – romanzo di Robert Marasco del 1973
 Dono di cenere (Burnt Offerings) – romanzo di Laurell K. Hamilton del 1998

Musica 
 Burnt Offerings   – traccia dell'album The Legacy dei Testament del 1987
 Burnt Offerings  – album degli Iced Earth del 1995